Laaken heißen folgende geographische Objekte:

 Laaken (Wuppertal), Ortsteil von Wuppertal, Nordrhein-Westfalen
 Laaken (Gemeinde Eibiswald), Ortschaft und Katastralgemeinde von Eibiswald, Bezirk Deutschlandsberg, Steiermark
 Laaken (Gönnebek), Ortsteil von Gönnebek, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein

Laaken ist der Name folgender Person:
 Sascha Laaken (* 1972), deutscher Politiker (SPD)

Siehe auch: 
 Laken